Del Rio, auch in den Namensformen Delrio und del Río sowie lateinisch Delrius, ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Del Rio (* 1977), mexikanischer Wrestler
 Alfredo Del Río (1932–1978), argentinischer Tangosänger
 Bianca Del Rio (* 1975), US-amerikanische Dragqueen
 David Del Rio (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Domenico Ercole del Rio (1723 oder 1726–1802), italienischer Schachspieler
 Graziano Delrio (* 1960), italienischer Politiker, Minister
 Jorge del Río Salas (1918–??), argentinischer Segler
 Martin Anton Delrio, lateinisch Martinus Antonius Delrius (1551–1608), katholischer Theologe und Jesuit spanischer Herkunft, hervorgetreten als Hexentheoretiker
 Olivia Del Rio (* 1969), brasilianische Pornodarstellerin
 Rebekah Del Rio (* 1967), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin
 Sergio Antonio del Rio (* 1956), Komponist und Pianist
 Vanessa del Rio (* 1952), US-amerikanisches Model, Pornodarstellerin und Unternehmerin

Del Rio ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Del Rio (Arizona)
 Del Rio (Florida)
 Del Rio (Kalifornien)
 Del Rio (Tennessee)
 Del Rio (Texas)
 Del Rio Woods (Kalifornien)

Siehe auch:
 Del Río
 Do Rio
 El Rio
 Corrada del Río
 Mirador del Río, Aussichtspunkt auf Lanzarote
 Rio